— древняя школа дзюдзюцу, классическое боевое искусство Японии, основанное предположительно в первой воловине XVI века мастером по имени Такаги Ориэмон Сигэтоси

История 

Школа Такаги-рю была основана предположительно в первой воловине XVI века самураемиз Осю по имени .

Вторым главой школы стал Такаги Умманосукэ, которые модернизировал техники школы на основе полученных им знаний стиля Такэноути-рю.

Генеалогия 

Линия передачи традиций школы Такаги-рю разнится в зависимости от мастеров школы. Многие люди получили мэнкё кайдэн, вследствие чего было создано множество филиалов школы.

Линия Какуно 

Линия Какуно выглядит следующим образом:

 Такаги Ориэмон Сигэтоси, основатель;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 Накаяма Дзиннай Садахидэ;
 ;
 ;
 Исия Такэо Масацугу;
 Исия Мацутаро Масахару;
 ;
 , 17-й глава;
 Вакита Ёсинори Масити, 17-й глава;
 Минаки Сабуродзи Масанори, 17-й глава;
 Иноуэ Цуёси Мунэтоси, 18-й глава и сокэ Хонтай Ёсин-рю;
 Мацуда Кёдо, 18-й глава Минаки Дэн Кукисин-рю;
 Танака Фумон, 19-й и текущий глава Минаки Дэн Кукисин-рю;

Примечания

Литература 
 

Боевые искусства Японии